

Astronomia 
3430 Bradfield – asteroide
C/1975 V2 Bradfield – cometa non periodica
C/1979 Y1 Bradfield – cometa
C/1984 A1 Bradfield – cometa
C/1989 A3 Bradfield – cometa

Altro 
Bradfield Highway – superstrada di Sydney, Australia
Bradfield Highway – superstrada di Brisbane, Australia
Bradfield – villaggio e parrocchia civile dell'Essex, Inghilterra
Bradfield – parrocchia civile nello South Yorkshire, Inghilterra
 Bradfield – villaggio e parrocchia civile del Berkshire, Inghilterra